Пивка:
 Пивка (Архангельская область) — деревня в Плесецком районе Архангельской области России
 Пивка (Словения) — город и община в регионе Нотраньска-Крашка Словении
 Пивка (гора) — гора в Онежском районе Архангельской области России
 Пивка (река) — в Словении